

Patronyme 

 Jean-Baptiste Gobel (1727-1794), archevêque de Paris pendant la Révolution ;
 George Gobel (1919-1991), acteur américain.
 Jean-Paul Gobel (1943-), archevêque français et nonce apostolique.